Phú Mỹ (An Giang), een thị trấn in district Phú Tân, provincie An Giang
 Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), een thị trấn in district Tân Thành, provincie Bà Rịa-Vũng Tàu
 Phú Mỹ (Bình Dương), een phường in district Thủ Dầu Một provincie Bình Dương
 Phú Mỹ (Ho Chi Minhstad), een phường in district Quận 7, centrale stad Ho Chi Minhstad

Xã
 Phú Mỹ (Bến Tre), district Mỏ Cày Bắc, provincie Bến Tre
 Phú Mỹ (Cà Mau), district Phú Tân, provincie Cà Mau
 Phú Mỹ (Kiên Giang), district Giang Thành, provincie Kiên Giang
 Phú Mỹ (Lạng Sơn), district Văn Quan, provincie Lạng Sơn
 Phú Mỹ (Phú Thọ), district Phù Ninh, provincie Phú Thọ
 Phú Mỹ (Sóc Trăng), district Mỹ Tú, provincie Sóc Trăng
 Phú Mỹ (Thừa Thiên Huế), district Phú Vang, provincie Thừa Thiên Huế
 Phú Mỹ (Tiền Giang), district Tân Phước, provincie Tiền Giang

Zie ook
 Phù Mỹ (doorverwijspagina)